Беркович, Александр:
 Беркович, Александр — американский математик, профессор Университета Флориды.
 Беркович, Александр Зейликович (1891—1951) — русско-канадский живописец, художник театра.